Nils Ståhle kan syfta på:

* Nils Ståhle (1901–1987), svensk politiker
 Nils Ståhle (1901–1994), svensk diplomat